Панталасса ( —  «всеморе» от  «весь», «целый», «каждый»+  «море»)  — гипотетический океан, окружавший, начиная с силурийского периода (443 млн лет назад) палеозоя и до среднего мезозоя (200 млн лет назад) включительно, суперконтинент Пангею и покрывавший около половины земного шара. Другое название — Палеотихоокеанский супербассейн.

В настоящее время литосферные плиты Панталассы замещены литосферными плитами под Тихим океаном.

Схождение тектонических плит в единственный на планете континент привело к существенному изменению динамики вращения планеты, движению магмы и поверхностных плит, водяного и воздушного оборота и, как следствие, климата планеты.

Огромный залив, называемый морем Тетис, вдавался в суперконтинент между будущими Евразией и Австралией. Океан Панталасса непрерывно расширялся до начала мезозоя, литосферные плиты, окружавшие его, раздвигались в стороны; причиной этого движения был спрединг (распространение) океанической коры, непрерывно образовывавшейся в срединно-океаническом хребте. С начала мезозоя происходит сокращение площади Панталассы, вдоль почти всех её берегов возникли зоны субдукции. Вдоль азиатского и северо-американского берегов возникли системы островных дуг.

См. также 
 Тектоника плит

Литература 
 
 Van Andel, T. H. New Views on an Old Planet: A History of Global Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. — 457p.

Примечания

Ссылки 
 Панталасса в конце Палеозоя

Древние океаны
Палеозой
Мезозой